Первый чемпионат мира по фризским шашкам проходил с 3 по 10 августа 2018 года в Леувардене, Нидерланды. Участие приняли 16 шашистов из 7 стран. Соревнования проводились в два этапа. После первого этапа четверо лучших сыграли в финале по круговой системе. Планировалось после окончания первого этапа проведение турниров по чешским, итальянским, а также фризким шашкам с уменьшенным количеством шашек (по 5 у каждого). Для определения чемпиона проводился дополнительный матч.

Чемпионом мира стал Мартен Валинга. На втором месте россиянин Александр Георгиев, третье место занял Елле Вирсма.

Предварительный этап 

 стартовый номер/(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Положение после первого этапа 
Первое место занял Александр Георгиев — 6,5 очков, второе Елле Вирсма — 6 очков. Фуке Тименсма, Мартен Валинга, Таке Коистра и Фолкерт Грунвелд набрали по 5 очков. Между ними прошёл дополнительный матч за две путёвки в финальную часть, по результатам которого путёвки завоевали Фуке Тименсма и Мартен Валинга. Во второй этап вышли Александр Георгиев, Елле Вирсма, Фуке Тименсма и Мартен Валинга.

Дополнительный матч

Финал

Дополнительный матч 
Александр Георгиев — Мартен Валинга 0 : 1

Ссылки 
 Результаты первого этапа
 Результаты финала

Примечания 

Соревнования по шашкам
Спорт в Нидерландах в 2018 году
2018 год в шашках